Schwalbe Classic 2020 var et cykelløb, der var den 15. udgave af criteriet Schwalbe Classic, tidligere kendt som Down Under Classic i Adelaide, Australien. Løbet blev kørt som et optaktsløb til Tour Down Under 2020 og blev arrangeret 19. januar 2020. Det blev vundet af australske Caleb Ewan fra  for andet år i træk og fjerde gang i karrieren, foran Elia Viviani og Simone Consonni.

Hold og ryttere

Danske ryttere
Mikkel Bjerg kørte for 
Mads Pedersen kørte for 
Asbjørn Kragh Andersen kørte for 
Michael Mørkøv kørte for

Resultater

Eksterne henvisninger
 
 

People's Choice Classic
Cykelløb i 2020